Henryk XI głogowski (1429/35-1476) – książę głogowski
 Henryk XI legnicki (1539-1588) – książę legnicki